Баннов — русская фамилия. Известные носители:

 Баннов, Валерий Михайлович (род. 1948) — советский и казахский музыкант (трубач), участник джаз-ансамбля «Бумеранг».
 Баннов, Геннадий Ефимович (1928—2017) — советский и российский писатель, спортсмен.
 Баннов, Павел Илларионович (1917—1959) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Банново
 Баннова
 Банников